Тут наведено список мозазаврів — вимерлих гігантських морських ящірок.

Список родів

Див. також 
 Список іхтіозаврів
 Список плезіозаврів
 Список птерозаврів

Мозазаври
Списки:Палеонтологія